Bouwwerk
 Moulin Jorissen, molen in de Belgische plaats Wonk

Personen met de achternaam Jorissen
 Antoine Jorissen, Belgisch kunstschilder, beeldhouwer en medailleur
 Herwig Jorissen, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder
 Minoesch Jorissen, Nederlands presentatrice
 Modest Jorissen, Belgisch politicus
 Pieter Jorissen, Nederlands theoloog en staatsprocureur
 Thomas Theodorus Hendrikus (Theod.) Jorissen, Nederlands historicus en letterkundige
 Wim Jorissen, Belgisch politicus